El Galpón es una institución teatral uruguaya fundada el 2 de septiembre de 1949 a partir de la unión de dos instituciones teatrales: La Isla, dirigida por Atahualpa del Cioppo y el elenco del Teatro del Pueblo.

Historia

Inicios 
Después de dos años de trabajo conjunto lograron inaugurar una sala de espectáculos para 150 personas en una antigua caballeriza convertida en un  galpón de la Barraca Zunino, en la esquina de las calles Mercedes y Carlos Roxlo de la ciudad de Montevideo. Allí nace la sala de El Galpón.

Fue una de las primeras instituciones teatrales independientes en contar con una sala propia: juntaron sus ahorros, pidieron préstamos, contrataron a un arquitecto para hacer los planos y se convirtieron en electricistas, albañiles, carpinteros. Y para poder comprar lo necesario para un teatro llevaron adelante campañas de todo tipo: bonos de donación, recolección de ropa, diarios, envases para vender.

Finalmente buena parte de la compañía La Isla  y otra parte del grupo de El Teatro del Pueblo  se queda con la sala "El Galpón" y otro grupo con el nombre de "Teatro del Pueblo" y bajo la dirección de Domínguez Santamaría sigue su actividad teatral  en diversas salas hasta que adquiere la suya en 1953 en la calle Yaguarón esquina San José. 

Una importante parte de la historia del teatro independiente del Uruguay está ligada a la historia de El Galpón. Estrenaron casi todo Bertolt Brecht, donde obtuvieron éxitos importantes como con La ópera de dos centavos, El círculo de tiza caucasiano que fue llevada a Buenos Aires con tal éxito que se trasmitió por televisión en vivo una de sus funciones.

Funcionamiento 
Desde sus comienzos El Galpón tuvo su Escuela de Arte Escénico, lo que le facilitaba incrementar y formar  a sus futuros elencos; tuvo un elenco dedicado a los títeres, un seminario de autores nacionales que permitió estrenar a Juan Carlos Legido o  Mauricio Rosencof, entre otros autores. Mantuvo una política de extensión cultural que consistía en ofrecer funciones a escuelas, liceos, sindicatos, etc. como una forma de llevar el teatro a quienes no eran espectadores teatrales.

La segunda sala 
En 1964 el crecimiento de la Institución era tal que resuelven adquirir un cine "El Gran Palace" ubicado a pocas cuadras, en 18 de Julio y Carlos Roxlo, donde  funciona la única sala que posee El Galpón ya que la Sala Mercedes –El Galpón primitivo- era alquilada, y durante el exilio obligado debido a la persecución de la dictadura cívico-militar, las autoridades de facto la devolvieron a sus  dueños y fue demolida.

Conciertos

Enlaces externos 

Sitio web oficial del teatro El Galpón

Teatros de Montevideo
Grupos de teatro de Uruguay
Cordón (Montevideo)